Първа македонска футболна лига 1994/95 е трети шампионат по футбол на Република Македония. Групата е съставена от 16 отбора. Шампион е тимът на Вардар.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
* На Кожух са отнети 3 точки.

Таблица с резултати

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония - Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони